Антон Ульрих ():

 Антон Ульрих Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1633—1714), герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля
 Антон Ульрих Саксен-Мейнингенский (1687—1763), герцог Саксен-Мейнингена
 Антон Ульрих Брауншвейгский (1714—1774), принц Брауншвейг-Бевернский